

Руська Воля — колишня назва села Польсковоля, гміна Конколевниця, Радинський повіт, Люблінське воєводство
 Руська Воля — колишня назва села Нова Воля, гміна Серники, Любартівський повіт, Люблінське воєводство

Руська Воля — село, Воронівський округ, Пряшівський край
 Руська Воля над Попрадом — село, Старолюбовнянський округ, Пряшівський край

Див. також 
 Русская воля — москвофільський часопис, який виходив у 1906—1911 роках у Галичині
 Воля (значення)